Makassar Voetbal Bond, nom antic del club de futbol Persatuan Sepakbola Makassar d'Indonèsia
 Müllverwertung Borsigstraße, planta incineradora de deixalles d'Hamburg (Alemanya)
 mvb també és el codi ISO 639-3 del mattole, llengua atapascana extingida de Califòrnia (Estats Units)